Dilofosauridi (Dilophosauridae) su porodica primitivnih dinosaura mesoždera. Poznati su po upadljivim hrbatima na glavi koje su vjerojatno koristili za udvaranje ili plašenje rivala. Porodicu su 1990. godine predložili Alan Charig i Andrew Milner; tada je sadržavala samo tipični rod, Dilophosaurus. Ostali rodovi, poput Zupaysaurus i Dracovenator, priključeni su porodici, iako joj nikada nije data filogenetska definicija i trenutno se ne smatra kladusom. Neka istraživanja su predložila da je postojala prirodna grupa teropoda srednje veličine koji su imali hrbate na glavi, u koju spadaju Dilophosaurus, Dracovenator, Cryolophosaurus i "Dilophosaurus" sinensis, iako formalno nije nazvana Dilophosauridae. Tradicionalno se ova porodica priključivala natporodici Coelophysoidea, ali spomenute analize predložile su da su dilofosauridi možda bili srodniji tetanurima, koji su se sastojali od naprednijih karnosaura i celurosaura.

Filogenija 
Sljedeći kladogram prikazuje srodnost Dilophosaurusa i njegovih bilskih srodnika, prema istraživanju koje su 2007. godine proveli Smith, Makovicky, Pol, Hammer i Currie.

Izvori 

Coelophysoidea